Тарода ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 36,91 км². Население 60 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителем города считается Санто Кристо дель Ампаро.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial del Ayuntamiento de Taroda
 Taroda - Página de soria-goig.com
 La parroquial de Taroda - Carmen Sancho
 Taroda - Página de Pueblos de España
 El Blog de Taroda

Муниципалитеты Сории